Thuringen Sch
Orte in Thuringen